Улица Академика Рыбакова () — улица в Деснянском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Певцы. Пролегает от перекрёстка улиц Кольцевая и Курсанта Еськова до тупика южнее авиабазы Чернигов. 

Примыкают улицы Певцы (Ривкина), Спасская, Вострышева (Независимости), Хозяйственная, Новоукраинская, Черниговская, Александровская (Ворошилова).

Данная улица ошибочно называется Авиационная улица на сервисе «Google Maps» и улица Иоаникия Галятовского на сервисе «OpenStreetMap»

История 
Согласно Топографической карте М-36-015, по состоянию местности на 1985 год была проложена дорога к авиабазе без застройки.

Каштановая улица переименована, после вхождения села Певцы в состав города Чернигова, для упорядочивания названий улиц, поскольку в Чернигове уже была улица с данным названием.

Комиссией по упорядочиванию наименований улиц было предложено новое название улица Мазепы — в честь гетмана Войска Запорожского Ивана Степановича Мазепы, данное предложение было отклонено депутатами городского совета. 

30 сентября 2013 года получила современное название — в честь члена Академии наук СССР, Героя Социалистического Труда, Почётного гражданина Чернигова Бориса Александровича Рыбакова, согласно Решению Черниговского городского совета (городской глава А. В. Соколов) 33 сессии 6 созыва «Про переименование улиц города» («Про перейменування вулиць міста»).

Застройка 
Улица пролегает в северо-восточном направлении, затем (перед примыканием Александрвской и Черниговской улиц) делает поворот в северо-западном направлении и в конце угол меняется на северо-восточный. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой, застроена частично. Начало улицы занимает нежилая застройка (автомобильный кооператив № 27 «Певцы») и усадебная застройка (садово-дачные участки — садовое общество «Родничок»).  Конец улицы (после примыкания Александрвской и Черниговской улиц) занят усадебной застройкой (садово-дачные участки — садовое общество «Полёт»).

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990.
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова
Рыбаков